Séptimo Ángel es una banda mexicana de Heavy Metal, fundada en 1999.

Historia 
En el año 1999, en la ciudad de Delicias (Chihuahua), Edson Ortega, guitarrista de la localidad, un día decidió formar un grupo de heavy metal con la intención de componer temas propios. Con esta intención se reunió con varios amigos músicos, formando lo que sería la primera alineación del grupo. En un principio el grupo se llamó Melisma, y bajo ese nombre tuvieron sólo una presentación; fue entonces cuando entró a la formación un bajista llamado Arturo Britto. Fue este último quien propuso el nombre de Séptimo Ángel, ya que a principios de los 90 tanto Arturo como Edson fueron parte de un grupo de covers originario de Zacatecas que se llamaba de este modo. Así fue como el grupo quedó consolidado durante los años siguientes.

En el 2002 grabaron su primer demo con tres canciones que eran La mujer y el dragón, Profecías cumplidas y Beatriz (instrumental). El grupo se encargó de hacer una producción casera para poder distribuirlos en las “tocadas” locales, en las cuales hubo siempre mucha aceptación del público, lo cual motivó para terminar de componer más canciones hasta darle forma a su primer disco bajo el título de Batalla Divina (2005), en el cual se incluían 10 temas inéditos incluyendo los de su primer demo. La alineación que grabó el disco estaba formada por: Edson Ortega, guitarra líder, Sergio Pérez en la guitarra rítmica, Salvador Valdez en el bajo, Alejandro Venzor en la voz y Cayo Grijalva en la batería.

La producción ejecutiva del disco la realizó el grupo, quedando con una mejor presentación del disco y fue así como se empezó a dar a conocer más el grupo a nivel estatal y también sirvió para que empezaran a ser teloneros de grupos internacionales del mismo género como Tierra Santa de España, Rata Blanca de Argentina entre otros.

Conforme el grupo empezó a tener más responsabilidades empezaron los cambios. Entonces en la batería entró Klaus Martínez, y fue así como se fue gestando el segundo disco, el cual se vería detenido por problemas dentro de la banda ocasionando la separación de tres de sus miembros y también la exclusión de cuatro canciones que no salieron a la luz debido a esa situación. Fue así que Edson Ortega y Alejandro Venzor se quedarían a cargo del grupo, decidiendo irse a la ciudad de México con la finalidad de tener mejores oportunidades para el grupo después de tocar puertas en varios sellos discográficos independientes. Templario Récords fue quien se interesaría por ellos y al regresar a CD. Delicias reformaron el grupo con una alineación nueva, quedando de esta manera: Edson Ortega en la guitarra líder, Salvador Silva en el bajo, Alejandro Rocha en la batería, Alejandro Venzor en la voz y Ever Rodríguez en el teclado. Así se terminó de grabar el segundo disco bajo el título de M.A.V.A (2007); incluiría seis temas inéditos y tres covers. Con esta alineación el grupo tuvo sus primeras giras nacionales en las cuales también se tuvo gran aceptación en cada lugar que visitaban. Compartieron escenario con grupos importantes de la escena nacional como Numen, Vía dolorosa, Elfica, Mystical Dreams entre otros, así como ser teloneros de grandes bandas como Therion, Kiss Army, entre otros.

Después el grupo empezaría la composición de su tercer disco bajo el título de "Hasta la eternidad", en donde también el bajista Salvador Valdez regresaría al grupo. Compusieron nueve temas inéditos hasta completar su tercera producción, la cual también estuvo a cargo de Templario Récords en la producción y distribución.

Después de salir su tercera producción Alejandro decide irse del grupo para buscar nuevos proyectos. Fue cuando tuvieron que haber cambios en la banda. Cabe mencionar que también participaron en varios discos “tributo” como fueron Tributo al ángel caído (Ángeles del Infierno), Eternamente CODA (tributo al grupo Coda para carpe Diem récords) etc., entonces el grupo tuvo un breve descanso para luego volver con otra alineación, quedando de esta manera: Eduardo Tavacsi en la voz, Salvador Valdez en el bajo y Edson O. en la guitarra e invitando músicos en batería y teclado Con esta alineación grabaron un disco con tendencias musicales muy diferentes a los discos pasados, por lo cual se decidió que mejor se hiciera otro proyecto musical que se llama Universo el cual sigue en proceso de composición.

Fue entonces cuando Edson O. buscó nuevos integrantes para crear un nuevo disco con la intención de retomar el Heavy metal de los primeros discos, y así fue que entró al grupo Mark Rosales, un vocalista que vino a redefinir el estilo del grupo.

Actualmente el grupo tiene hoy nueva alineación, quedando de esta manera: Mark Rosales en la voz, Rudy Ríos guitarra, José Solís en el bajo, Alan Polanco en la batería y Edson O. en la guitarra. Y fue de esta manera que se encerraron en el estudio a componer y a grabar intensivamente hasta sacar a la luz “Dharma”, su cuarta producción musical, incluyendo siete temas inéditos y dos covers, uno de ellos del mítico grupo Rainbow. El 10 de junio del 2010 abrieron el concierto de Saratoga en la Arena Chihuahua, donde tocaron parte de su nuevo álbum.

Tiempo después ya en el año 2011 reeditaron su último disco con Discos y Cintas Denver colaborando con Cadem Récords, cambiando la portada y apoyándolo con una mejor distribución, incluyendo tres nuevas canciones y cinco canciones que habían aparecido en sus anteriores discos, pero esta vez en versión acústica.

A finales del 2019, la banda se da a la tarea de renovar la alineación con miras hacia la estabilidad y a continuar produciendo el nivel internacional marcado en Legión. Raúl Cárdenas sugiere a su excompañero en MediaLuna, el vocalista Oscar Klassen. Y este, a su vez, invita a Fabio Alessandrini a formar parte primero de la grabación de Teoría del Caos, y luego, de la formación oficial de la banda.

Armados con un equipo entero, Séptimo Ángel se mete al estudio para generar una obra inédita y de larga duración, con un sonido contundente, que va desde el Heavy Metal clásico, el Power Metal que distingue a la banda desde sus inicios y subgéneros un poco más agresivos.

Teoría del Caos es grabado en México e Italia, para luego ser mezclado y masterizado en Singularity Studios (Alicante, España) por Edu Guerrero, productor musical y guitarrista en Sons of Aguirre & Scila.

Durante el 2021, la banda publica tres adelantos, Teoría del Caos, Por Mi Libertad y El Titiritero, con la colaboración de Clau Violette, vocalista de la banda española Astray Valley.

Para la portada del álbum, así como para el primer sencillo, cuentan con el trabajo del artista argentino Alejandro Blasi (portada, contraportada, interiores), mientras que para los sencillos Por Mi Libertad y El Titiritero, las ilustraciones corren a cargo del artista mexicano Saúl Martínez.

Entre los artistas invitados para Teoría del Caos, están: Oscar Sancho de Lujuria, Edu Guerrero de Sons Of Aguirre & Scila, Día Sexto de Sons Of Aguirre & Scila, Hugo Bistolfi de Rata Blanca, Sharon Portilla de Blind Hex y José Broseta de Opera Magna.

Teoría del Caos se estrenará en plataformas digitales el 10 de diciembre de 2021 y en múltiples formatos físicos durante el 2022.

Componentes 
Edson Ortega (Guitarra solista y rítmica) (1999 - presente)
Oscar Klassen (Voz) (2020 - presente)
Raúl Cárdenas (Bajo) (2016 - presente)
Félix Meza (Guitarra rítmica) (2017 - presente).
Fabio Alessandrini (batería) (2020 - presente).

Antiguos componentes

Duración

1999-2006 
 Edson Ortega - Guitarra Líder
 Alejandro Venzor - Voz
 Salvador Silva - Guitarra Eléctrica
 Salvador Valdez - Bajo
 Ever Rodríguez - Teclado
 Javi Rocha - batería

2020-Actual 
 Edson Ortega - Guitarra principal 
 Oscar Klassen - Voz
 Raúl Cárdenas - Bajo eléctrico 
 Félix Meza - Segunda guitarra
Fabio Alessandrini - Batería

Discografía

Álbumes de estudio

Participación en tributos

Enlaces externos 
 YouTube
 Facebook
 Instagram

Grupos de rock de México
Grupos de power metal en español
Grupos de música de los años 2000
Grupos de power metal de México
Grupos de heavy metal de México